Парламентарните избори в Република Македония през 2011 година са проведени на 5 юни, с което се съставя осмото правителство на страната. Право на глас имат 1 821 122 граждани, за които са предвидени 2976 избирателни секции. Избирателната активност е 63.48 процента.

Те са спечелени с малка разлика от управляващата ВМРО-ДПМНЕ на премиера Никола Груевски, в 123-членния парламент той разполага с 56 депутати, включително с тримата „представители на диаспората“, избрани само с по няколкостотин гласа.

Резултати

Източници

Външни препратки 
 Централна избирателна комисия  за Парламентарни избори 2011

2011
Избори през 2011 година
2011 година в Северна Македония